Йосеф Шаї «Йоссі» Бенаюн (;  5 травня 1980 року, Дімона, Ізраїль) — ізраїльський футболіст. Атакувальний півзахисник збірної Ізраїлю та англійського  «Челсі».

Титули і досягнення 
 Чемпіон Ізраїлю (2): 
 «Маккабі» (Хайфа): 2000-01, 2001-02
 Володар Кубка Ізраїлю (1): 
 «Маккабі» (Хайфа): 2015-16
 Переможець Ліги Європи УЄФА (1): 
 «Челсі»: 2012-13

Посилання 
 
 
 

Ізраїльські футболісти
Гравці молодіжної збірної Ізраїлю з футболу
Гравці збірної Ізраїлю з футболу
Футболісти «Хапоеля» (Беер-Шева)
Футболісти «Маккабі» (Хайфа)
Футболісти «Расинга» (Сантандер)‏‎
Футболісти «Вест Гем Юнайтед»
Футболісти «Ліверпуля»
Футболісти «Челсі»
Футболісти «Арсенала» (Лондон)
Ізраїльські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Іспанії
Переможці Ліги Європи УЄФА
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну